Loá — espíritos do vodu haitiano
 Loa (Utah) — localidade dos Estados Unidos
 Loa loa — espécie de nematódeo
 El Loa — província do Chile